Sedalia ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den USA:
Sedalia (Colorado)
Sedalia (Indiana)
Sedalia (Kentucky)
Sedalia (Missouri)
Sedalia (North Carolina)
Sedalia (Ohio)
Sedalia (South Carolina)
Sedalia (Texas)
Sedalia (West Virginia)
Sedalia (Virginia)